Guéna peut désigner :

Toponyme 
Guéna, une commune rurale du Burkina Faso

Patronyme 

 Alphonse Guéna (1908-1944), résistant français, Compagnon de la Libération.
 Yves Guéna (1922-2016), homme politique français.
 Pauline Guéna (née en 1976), écrivaine et scénariste française.